

Patronyme 
 Hélène Calef (1949-2008) est une musicienne française.
 Henri Calef (1910-1994) est un réalisateur et scénariste français.
 Noël Calef (1907-1968), écrivain de langue française.